

Letteratura
Urania – poemetto di Alessandro Manzoni del 1809
Urania – collana editoriale di fantascienza pubblicata dal 1952 ad oggi
Urania – rivista di fantascienza pubblicata dal 1952 al 1953
Urania – romanzo di Giulia Bigolina del XVI secolo

Mezzi navali 
 – incrociatore torpediniere della Regia Marina
 (già Genova, già Hungaria) – nave ospedale della Regia Marina e piroscafo passeggeri italiano (in precedenza austroungarico).
 – fregata della Real Marina del Regno delle Due Sicilie
 – corvetta italiana della 
 – nave oceanografica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Mitologia
 Urania – una delle Muse
 Urania – una delle Oceanine

Altro
30 Urania – asteroide scoperto nel 1854
Urania – nome proprio di persona femminile italiano
Urania – città della Parrocchia di La Salle, Louisiana (Stati Uniti d'America)
Urania Film – casa di produzione cinematografica italiana non più attiva
Urânia – comune del Brasile nello stato di San Paolo
Urania – dipinto di pittore anonimo ferrarese

Altri progetti